Іванов Іван Іванович (1862—1929) — російський літературознавець, критик, мистецтвознавець.
 Іванов Іван Іванович (1862—1939) — російський математик
 Іванов Іван Іванович (1911—1989) — український прозаїк.
 Іванов Іван Іванович (1909—1941) — радянський льотчик-винищувач, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Іванов Іван Іванович (1922—1992) — комбайнер совхозу «Новий путь» (Карагандинська обл. Казахськоїй РСР), депутат Верховної Ради СРСР